En français, le mot post-, employé en composition, est un préfixe d'origine latine signifiant « après ». Exemples : post-scriptum, post-synchronisation, post-dater, post-opératoire, , etc.

En anglais, le mot post possède plusieurs significations :
 post office, un bureau de poste dans les pays anglo-saxons ;
 Post Office, une série de deux timbres émis pour le service postal de l'île Maurice en 1847 ;
 le terme post est présent dans le nom de divers journaux anglophones. Dans ce cas, il a pour sens « courrier ».

Linguistique 
Post (en général suivi d'un trait d'union : post-) est un préfixe utilisé pour désigner un concept succédant à un autre, sans qu'on puisse a priori lui attribuer un nom précis. Exemples : post-colonialisme, post-humanisme,  société post-industrielle, post-keynésianisme, post-modernité, ère post-vérité, etc.

Acronyme 

POST peut désigner :
 Power-on self-test , ensemble d'actions exécutées lorsqu'un ordinateur (architecture IBM-PC) est mis sous tension (voir Basic Input Output System).

Patronyme 

 C. W. Post (1854-1914), fabricant américain de céréales pour le petit-déjeuner ;
 Cordula Kablitz-Post (1964-), réalisatrice allemande ; 
 Elvin Post (1973-), écrivain, journaliste et scénariste néerlandais ;
 Emil Post (1897–1954), mathématicien américain ;
 Johannes Post (1906-1944), résistant néerlandais ;
 Marjorie Merriweather Post (1887-1973), personnalité publique et dirigeante américaine d'entreprise ;
 Markie Post (1950-2021), actrice américaine ;
 Melville Davisson Post (1869-1930), écrivain et nouvelliste américain, auteur de nouvelles de littérature policière ;
 Peter Post (1933-2011), coureur cycliste néerlandais ;
  (1918-2015), scientifique américain ;
 Ted Post (1918-2013), réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Wiley Post (1898-1935), aviateur américain ;
 Winston Post (1972-), acteur néerlandais.

Presse 
 The Washington Post, quotidien créé en 1877
 The Huffington Post, publication en ligne sur internet et en temps réel créée en 2005
 The Morning Post

Informatique 
 POST, une méthode de requête pour les pages web
 Post, un message ou un billet affiché sur un média social (forum de discussion, blogue) ou sur toute plate-forme d'échange telle que Twitter ou Facebook

Toponyme 

 Post, un village de la commune d'Attert en Belgique ;
 Post, une ville de l’État du Texas, aux États-Unis.

Autres 
Post peut aussi désigner :
 Post, album de la chanteuse islandaise Björk, sorti en 1995 ;
 Post, personnage de l'Univers Marvel ;
 Post, un satellite de Saturne nommé d'après l'aviateur Wiley Post.

Voir aussi 
 Problème de correspondance de Post, un problème de décision fondamental en logique mathématique
 Wydawnictwo Post, une maison d'édition de Cracovie (Pologne) spécialisée dans la bande dessinée polonaise ou traduite, notamment du français et de l'italien

Notes et références 

Homonymie de patronyme